

Persone
 Joseph Addison (1672-1719) – politico, scrittore e drammaturgo britannico

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Addison – città della Contea di Winston, Alabama
 Addison – villaggio della Contea di DuPage, Illinois
 Addison – città della Contea di Washington, Maine
 Addison – township della Contea di Oakland, Michigan
 Addison – villaggio della Contea di Lenawee, Michigan
 Addison – città della Contea di Steuben, New York
 Addison – borough della Contea di Somerset, Pennsylvania
 Addison – township della Contea di Somerset, Pennsylvania
 Addison – città della Contea di Dallas, Texas
 Addison – città della Contea di Addison, Vermont
 Addison – città della Contea di Webster, Virginia Occidentale
 Addison – città della Contea di Washington, Wisconsin

Televisione
 Addison Montgomery – personaggio delle serie televisive Grey's Anatomy e Private Practice

Medicina
 Malattia di Addison